Austria:
 Graben – plac

Niemcy:
 Graben – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Augsburg

Szwajcaria:
 Graben – gmina w kantonie Berno, w okręgu Oberaargau

Inne:
 graben – inne określenie rowu tektonicznego

Zobacz też:
 Graben-Neudorf
 Gräben